Чемпионат Бразилии по футболу 2015 (), также известный под названием Бразилейран 2015 (или Бразилейрау 2014, ) — 60-й розыгрыш чемпионата Бразилии. Чемпионат включает в себя четыре дивизиона: Серию A, Серию B, Серию C и Серию D.

Серия A 

В Серии A участвуют 20 команд: 16 лучших команд Серии A 2014 и 4 лучшие команды Серии B 2014. Они играют друг с другом по двухкруговой схеме с играми дома и на выезде. Четыре лучшие команды по итогам чемпионата получают право участвовать в Кубке Либертадорес 2016. Четыре худшие команды выбывают в Серию B 2015.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Чемпионский состав 
 Состав «Коринтианса» в чемпионате Бразилии 2015 года
{|class="wikitable sortable"
! align="center" style="background:#f0f0f0;"|№
! align="center" style="background:#f0f0f0;"|Игрок
! align="center" style="background:#f0f0f0;"|Позиция
! align="center" style="background:#f0f0f0;"|Матчи
! align="center" style="background:#f0f0f0;"|Голы
! align="center" style="background:#f0f0f0;"|Примечание
|-
| 2|| Эду Драсена||Центральный защитник||16||2||
|-
| 3|| Яго||Центральный защитник||8||||
|-
| 4|| Жил||Центральный защитник||34||2||
|-
| 5|| Ралф||Опорный полузащитник||31||1||
|-
| 6|| Уэндел||Левый защитник||19||2||
|-
| 7|| Элиас||Центральный полузащитник||24||5||
|-
| 8|| Ренато Аугусто||Атакующий полузащитник||30||5||
|-
| 10|| Жадсон||Атакующий полузащитник||34||13||
|-
| 11|| Анхель Ромеро||Нападающий||12||3||
|-
| 12|| Касио Рамос (к)||Вратарь||35||-29||
|-
| 14|| Густаво Вьера||Центральный полузащитник||||||
|-
| 15|| Матеус Варгас||Нападающий||||||
|-
| 16|| Кристиан Барони||Центральный полузащитник||13||1||
|-
| 18|| Лусиано||Нападающий||6||5||
|-
| 19|| Матеус Перейра||Атакующий полузащитник||1||||
|-
| 20|| Данило||Атакующий полузащитник||29||||
|-
| 21|| Малкон||Нападающий||31||5||
|-
| 22|| Марсиэл||Центральный полузащитник||4||1||
|-
| 25|| Бруно Энрике||Опорный полузащитник||22||1||
|-
| 27|| Валтер||Вратарь||4||-2||
|-
| 28|| Фелипе Монтейро||Центральный защитник||26||1||
|-
| 29|| Родриго Сам||Центральный защитник||||||
|-
| 31|| Рилдо||Нападающий||12||||
|-
| 32|| Матеус Видото||Вратарь||||||
|-
| 33|| Эдилсон||Правый защитник||18||||
|-
| 35|| Фагнер||Правый защитник||26||||
|-
| 40|| Петрос||Центральный полузащитник||3||||Отзаявлен 1 июля
|-
| 99|| Вагнер Лав||Нападающий||31||14||
|-
| || Фабио Сантос||Левый защитник||6||||Отзаявлен 25 июня
|-
| || Родригиньо||Центральный полузащитник||3||||Дозаявлен 15 июня
|-
| || Стивен Мендоса||Нападающий||10||1||Отзаявлен 31 августа
|-
| || Хосе Паоло Герреро||Нападающий||2||||Отзаявлен 25 мая
|-
| || Эмерсон Шейх||Нападающий||3||||Отзаявлен 17 июня
|-
| || Линкон||Нападающий||3||||Дозаявлен 15 сентября
|-
| || Лука||Нападающий||10||3||Дозаявлен 15 сентября
|-
| || Тите||Главный тренер||||||
|}

Бомбардиры

Серия B 

Как и в Серии A, в Серии B участвуют 20 команд: 12 лучших команд Серии B 2014, четыре полуфиналиста Серии C 2014 и четыре худших команды Серии A 2014. Команды играют друг с другом по двухкруговой схеме — дома и на выезде. Четыре лучшие команды выходят в Серию А, а четыре худшие команды выбывают в Серию C 2016.

Таблица

Лучшие бомбардиры 

  Зе Карлос — 19 голов

Серия C 

В Серии C участвуют 20 команд, которые делятся по географическому принципу на две группы, по десять команд в каждой. Четыре лучшие команды из каждой группы выходят в плей-офф, где выявляют чемпиона Серии C. Полуфиналисты выходят в Серию B 2016.

Первый этап

Группа A

Группа B

Финальный этап 
Команды, обозначенные курсивом, провели первые матчи дома. Команды, выделенные полужирным шрифтом, прошли в следующую стадию. Команды, помеченные «звёздочкой» (*), вышли в Серию B 2016.

Серия D 
В чемпионате Серии D участвовало 40 команд.

На первом этапе 40 команд делятся на 8 групп, по 5 команд в каждой. Играют по системе в два круга (матч дома, матч в гостях). Две лучшие команды из каждой группы выходят в плей-офф. Полуфиналисты плей-офф поднимаются в Серию C.

Первый этап

Группа A1

Группа A2

Группа A3

Группа A4

Группа A5

Группа A6

Группа A7

Группа A8 

 Примечания:
1:  С «Наутико» было снято 4 очка.
2:  С «Сантоса» было снято 3 очка.
3:  С «Коло-Коло» было снято 3 очка.

Финальный этап 
Курсивом выделены команды, проводящие первую игру на своём поле, полужирным — команды, вышедшие в следующий этап, звёздочкой(*) — команды, вышедшие в Серию C 2016.

Переходы команд между дивизионами

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт КБФ

Чемпионат Бразилии по футболу
Бразилия